Американо-германские отношения — двусторонние дипломатические отношения между США и Германией.

История 
После обретения независимости от Великобритании Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Королевством Пруссия в 1797 году, затем с Германской империей — в 1871 году. В 1917 году американо-германские отношения были разорваны в связи со вступлением США в Первую мировую войну и объявлением ими войны Германии. В 1921 году отношения были восстановлены, но в 1941 году, через 2 года после начала Второй мировой войны, нацистская Германия объявила войну Америке. После войны Германия была разделена союзными державами на четыре зоны оккупации, а Берлин — на две части. В 1955 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с ФРГ, которая была создана из оккупационных зон США, Великобритании и Франции. В 1974 году Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Восточной Германией, образованной из зоны оккупации Советского Союза. В 1990 году Западная Германия и Восточная объединились. В настоящее время ФРГ является ключевым партнером США в Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейском союзе. Американские и немецкие войска совместно участвуют в операциях НАТО и ООН во всем мире.

Торговля 
Соединенные Штаты является ведущим экспортным рынком Германии за пределами Европейского союза. США занимает второе место в списке торговых партнёров Германии, уступая лишь Франции. В 2011 году ФРГ экспортировала товаров в Штаты на сумму 97 млрд. долларов США. Страна является пятым крупнейшим торговым партнером США и крупнейшим импортером американских товаров в Европейском союзе. В 2011 г. экспорт США в Германию составил сумму в 49 млрд $. В 2010 году немецкие прямые инвестиции в экономику Америки составили сумму в 213 млрд. $, а прямые инвестиции США в экономику Германии — 106 млрд. $. Немецкие инвестиции включают в себя: основные отрасли промышленности, такие как химическая промышленность и производство транспортного оборудования, а также сферу услуг. В немецких фирмах на территории США работает около 500 000 американских рабочих.

Американо-германский договор о дружбе, торговле и мореплавании обеспечивает свободное движение капитала между Соединенными Штатами и Германией. Налогообложение американских фирм в пределах ФРГ регулируется протоколом об избежании двойного налогообложения.

Восприятие США в ФРГ 
За годы нахождения Дональда Трампа на должности президента США отношения двух стран осложнились на фоне обострившихся различий подходов двух стран к различным международным проблемам. В марте 2020 г. исследовательский центр Пью провел исследование, согласно которому абсолютное большинство опрошенных жителей Германии (73%) охарактеризовали отношения с США как плохие.

Результаты опроса общественного мнения населения Германии показали, что после выборов президента США 2020 г. 53% немцев склонны не доверять американской демократии, лишь 23% респондентов назвали США наиболее важным внешнеполитическим партнером ФРГ.

Примечания

Ссылки 
 Американо-германские отношения на сайте Государственного департамента США. 

Американо-германские отношения